Балка́н — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Балкан — село в Хасковской области Болгарии.
 Балкан — деревня в Альшеевском районе Башкортостана России.

Другое 
 Балкан — исторический район Москвы.
 Балкантау — гора в Давлекановском районе Башкортостана.
 «Балкан» — название туркменского футбольного клуба «Небитчи» Балканабад в 2010—2018 годах.
  — шведский футбольный клуб.
 АГС-40 «Балкан» — 40-мм российский автоматический станковый гранатомёт.
 Балкан-Махала — село в Болгарии.
 «» — авиационный и автомобильный завод в Ловече, Болгария.

См. также 
 Балканов
 Балканы (значения)